Josep Massot (metge) (Serrallonga, Vallespir, 1723 – ?, ~1775), metge i inventor d'utensilis mèdics rossellonès.
 Josep Massot (religiós) (Lleida, ~1640 – Barcelona, ~1704), religiós i escriptor català.
 Josep Massot i Muntaner (Ciutat de Mallorca, 1941 – Monestir de Montserrat, 2022), monjo benedictí, historiador i assagista.
 Josep Massot i Planes (Ciutat de Mallorca, 1875 – Pòrtol, Mallorca, 1943), músic i folklorista.